Футбольная лига в сезоне 2006-07 — 109-й сезон Футбольной лиги Англии и 15-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2006 года и завершился в мае 2007 года, розыгрышем финала плей-офф.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Это Чемпионат Футбольной лиги, Первая Футбольная лига и Вторая Футбольная лига. По завершении каждого сезона, две лучших команды и победитель плей-офф выходят в Премьер-лигу, а две худших команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Национальную Конференцию.

Победителем Чемпионата Футбольной лиги стал Сандерленд, Первой Футбольной лиги — Сканторп Юнайтед, а Второй Футбольной лиги — Уолсолл.

Итоговые турнирные таблицы

Чемпионат Футбольной лиги

Плей-офф

Первая Футбольная лига

Плей-офф

Вторая Футбольная лига

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 2006/07 на RSSSF.com

2006
Футбол в Англии в сезоне 2006/2007